Bad Influence (Robert Cray), een muziekalbum van de Amerikaanse bluesgitarist en -zanger Robert Cray uit 1982
 Bad Influence (1990), een film uit 1990
 Bad Influence (band), een Antwerpse punkband
 Bad Influence (worstelteam), een professioneel worstelteam
 Bad Influence (single), een single van P!nk